Tila (vlinder), een geslacht van vlinders van de familie tastermotten
 Tila (Estland), een plaats in Estland
 Tila (Mexico), een plaats in Mexico